Korschunow, beziehungsweise die in einigen Sprachen übliche feminine Form Korschunowa, ist der Familienname von:

 Alexander Wiktorowitsch Korschunow (* 1954), russischer Theater- und Filmschauspieler, Theaterregisseur
 Inga Korschunowa, russische Eiskunstläuferin
 Irina Korschunow (1925–2013), deutsche Schriftstellerin
 Nadeschda Korschunowa, russische Leichtathletin
 Ruslana Korschunowa (1987–2008), kasachisches Fotomodell
 Tatjana Wassiljewna Korschunowa (* 1956), sowjetische Kanutin